Демократска алтернатива може да има неколико значења:

 Демократска алтернатива (Србија), бивша политичка странка у Републици Србији, настала 1997. године издвајањем из Социјалистичке партије Србије, а постојала је до 2003. године, када се укључила у Социјалдемократску партију 
 Демократска алтернатива, политичка странка у Северној Македонији
 Демократска алтернатива (емигрантска организација), емигрантски огранак југословенске Демократске странке, од 1948. до 1990. године, након чега је учествовала у обнови ДС током 1989. и 1990. године
 Бошњачка демократска алтернатива, бивша политичка странка у Црној Гори, основана 2002. године

Види још
 Демократска странка (вишезначна одредница)
 Демократски савез (вишезначна одредница)